Донья София Греческая и Датская (София Маргарита Виктория Федерика Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, род. 2 ноября 1938, Афины, Греция) — королева-консорт Испании (1975—2014), супруга короля Испании Хуана Карлоса I.

Биография 

Родилась во дворце Татой близ Афин в семье принца Павла Греческого и его жены (будущих короля Греции Павла I и королевы Фредерики). Она является правнучкой русской Великой княгини Ольги Константиновны, вышедшей замуж за греческого короля Георга I, которую греки называли «василисса тон эллинон», что означает «королева эллинов». Среди её предков — также германские князья, монархи Дании и Англии.

В годы Второй мировой войны греческая королевская семья находилась в изгнании, детство Софии прошло в Египте и Южной Африке. В 1946 году она вернулась в Грецию вместе с родителями. В юности она получила разностороннее образование в немецком колледже Шлосс Салем, занималась педагогическими науками, музыкой и археологией в Афинском университете. В 1960 году София принимала участие в Олимпийских играх в качестве дополнительного члена команды греческих мастеров парусного спорта.

14 мая 1962 года в Афинах состоялось её бракосочетание с принцем Хуаном Карлосом, сыном графа Хуана Барселонского и наследником престола Испании. После смерти каудильо Франко, 22 ноября 1975 года Хуан Карлос был провозглашён королём, а его супруга София — королевой Испании.

Дети 
У королевы Софии и короля Хуана Карлоса трое детей:
 инфанта Елена, герцогиня де Луго (р. 1963)
 инфанта Кристина, герцогиня Пальма-де-Майоркская (р. 1965)
 Филипп (р. 1968) — король Испании с 19 июня 2014 года.

Общественная деятельность 
Помимо участия в официальных представительских мероприятиях, королева София вела активную общественную деятельность. Она является президентом «Фонда королевы Софии», почётным председателем Фонда по борьбе с наркоманией, Королевского попечительского совета по образованию и поддержке инвалидов, Высшей королевской музыкальной школы им. королевы Софии, ряда других просветительских и благотворительных организаций.

Королева София — фигура довольно противоречивая. Она вегетарианка, не раз признавалась, что терпеть не может корриду, однако критикуют её не за это. Дело в том, что королева придерживается весьма консервативных взглядов — она выступает против однополых браков и абортов, а также настаивает на необходимости религиозного воспитания в школах

Увлечения в области искусства 
Человек весьма образованный, автор двух книг по греческой археологии, она прекрасно разбирается в живописи и сама неплохо рисует. Любит королева и музыку, в детстве она пела в хоре. Кстати, именно благодаря донье Софии ансамбль «Виртуозы Москвы», возглавляемый Владимиром Спиваковым, в своё время получил приглашение работать в Испании. В числе друзей королевы — Пласидо Доминго, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович. По приглашению Ростроповича донья София в ноябре 1995 года присутствовала на премьере «Хованщины», поставленной по его инициативе в Большом театре.

Королева София — почётный академик Королевской академии изящных искусств «Сан-Фернандо» и Королевской академии истории и имеет степени почётного доктора ряда университетов, в том числе Вальядолидского, Кембриджского, Оксфордского, Джорджтаунского и Нью-Йоркского.

Титулы 
 1938—1962 — Её Королевское Высочество Принцесса София Греческая и Датская
 1962—1969 — Её Королевское Высочество Принцесса София Испанская ()
 1969—1975 — Её Королевское Высочество Принцесса Испанская ()
 1975—2014 — Её Величество Королева Испании ()
 С 2014 года — Её Величество Королева София Испанская ()

Награды 
Награды Испании

Награды иностранных государств

Награды королевских династических домов

Прочие награды: Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям (1989).

Родословная королевы Испании

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография на официальном сайте Королевского дома Испании
 Биография на сайте Geneall.world

Принцессы Греции
Инфанты Испании (женщины)
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года
Награждённые Золотой медалью Высшего совета по научным исследованиям
Кавалеры ордена Розы